El Torneig de Doha 2018, també conegut com a Qatar ExxonMobil Open 2018, és una competició tennística masculina disputada sobre pista dura i que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 26a edició del torneig es va celebrar entre el 1 i el 7 de gener del 2018 al Khalifa International Tennis Complex de Doha, Qatar.

El tennista francès Gaël Monfils va guanyar el torneig de Doha després d'haver perdut tres finals (2006, 2012, i 2014).

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
ATP World Tour 2018